Havas Adolf (1854–1917) orvos, bőrgyógyász, egyetemi tanár
 Havas Adolf (1859–1904) irodalomtörténész, tanár